Valle de Mena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasana de Mena, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Valle de Mena (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar